Fågelviks socken kan syfta på:

 Västra Fågelviks socken i Nordmarks härad i Värmland
 Östra Fågelviks socken i Väse härad i Värmland